В данный список внесены 7 подродов и 64 вида жесткокрылых насекомых рода Agapanthia из подсемейства ламиин семейства усачей.

Систематика 
 подрод 
 
 
 
 
 
 
 подрод 
 
 
 
 
 подрод 
 
 подрод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 подрод 
 
 
 
 
 подрод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 подрод

Литература 
 

Agapanthia